er en japansk manga, der handler om en dreng, som hedder Yoh Asakura. I Danmark er hele serien blevet udgivet af Forlaget Carlsen mellem 2005 og 2010.

Handling 
Yoh er en shaman, som er kommet til Tokyo for at færdiggøre sin træning som shaman. Med meget besvær og overtalelse får han den stærke samurai-ånd, Amidamaru, som også går under navnet dæmonkrigeren til at følge sig. Amidamaru optræder igennem resten af serien som Yohs eneste ånd.

Amidamaru har fået navnet "dæmonkrigeren", fordi han for 600 år siden, da han levede, nægtede at slå sin bedste ven ihjel, og derfor dræbte han sin Shogun og hans mænd, da de prøvede at slå ham ihjel.

Yoh og Manta, hans bedste ven, møder også Yohs forlovede Anna. Hun er itako og kan påkalde ånder fra himmelen og helvede med sin "Rosenkrans" (en perlekæde med religiøs baggrundshistorie). De møder også andre shamaner, der arbejder anderledes end Yoh. Len Dao er den der bestemmer i sit og ånden Basons forhold, Bason er for Len ikke andet end et værktøj til at blive Shaman King eller "Messias". Yoh vinder dog altid over Len pga. sin overbevisning og tro på Amidamaru (for ikke at glemme Annas hårde træning). 

Til Shaman-turneringen bliver Yoh venner med Anu-shamanen Horohoro (Fres i animeen), alkymisten og lægen Faust den VIII, Len Dao og mange andre. Han  afslører også at den der ville vinde er Hao (X i animen) og at Hao er Yohs forfader. Hao er så stærk, at han nu genfødes hvert 500 år for at deltage i shaman turneringen.  Det største chok kommer da han fortæller at Hao er hans tvillingebror. Kampene fortsætter og alvoren breder sig. Det er liv eller død for dem alle i turnerningen. Ingen vender uforandret hjem.

Afsnit

Eksterne henvisninger 
Forlaget Carlsen

Referencer